Irish Masters 1984 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1984 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1984 года (сезон 1983/84) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Терри Гриффитса со счётом 9:1.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Терри Гриффитс 5:2 Билл Вербенюк  
 Алекс Хиггинс 5:2 Эдди Чарльтон  
 Тони Мео 5:4 Джимми Уайт  
 Деннис Тейлор 5:1 Юджин Хьюз

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1984 год в снукере
Irish Masters